Equalizer, ou equaliser, est un mot anglais désignant :

Cinéma et télévision 
 Equalizer (The Equalizer), une série télévisée américaine des années 1980 ;
 Equalizer (The Equalizer), un film d'action américain d'Antoine Fuqua sorti en 2014 d'après la série ci-dessus ;
 Equalizer 2 (The Equalizer 2), film américain d'Antoine Fuqua sorti en 2018.
 Equalizer 3 (The Equalizer 3), film américain d'Antoine Fuqua prévu en 2023.
 The Equalizer (The Equalizer), une série télévisée américaine de 2021.

Autres 

 égaliseur, un dispositif de traitement du son ;
 GAU-12 Equalizer, un canon rotatif Gatling utilisé sur les avions et véhicules ;
 Equalizer est une chanson du rappeur k-os ;
 dans le jeu vidéo Team Fortress 2, l'equalizer est une pioche ;
 dans le jargon anglosaxon de l'autodéfense, un equalizer est une arme permettant « d'être à égalité » avec son agresseur.

Homonymie de titre